Fideikomis – rodzaj zapisu w prawie rzymskim
 Fideikomis – ordynacja rodowa